É um programa semanal, apresentado pela jornalista Renata Simões no Canal Multishow.

Canal 42 Net/Sky.

Horário:
Quinta, às 23h15.
Horário Alternativo:
Qui, 6h30
Sex, 8h30 e 13h30

Se você gosta de se divertir, não importa hora, dia ou local, o seu programa é o Balada.

Aqui que você vai ficar por dentro da música, tecnologia e arte.

O Balada, segundo a própria apresentadora, tenta ser o meio que o telespectador tem para descobrir o que só vai repercutir na grande mídia e no mundo mais para frente.

Mais do que jornalismo de entretenimento, o Balada é um descobridor de tendências e novidades.

Renata Simões está sempre nas melhores festas, com artistas bacanas como o cantor Jamie Cullum.

Mais do que uma repórter Renata Simões garimpa a cultura urbana contemporânea.

Links Interessantes 
Multishow - 
Blog do Balada - 

Sites que gostamos:
Erika Palomino - 

Rraurl - 

Gossip - 

Programas do Multishow